Palazzo ex GIL (Avellino)
 Palazzo ex GIL (Bologna)
 Palazzo ex GIL (Caltanissetta)
 Palazzo ex GIL (Campobasso)
 Palazzo dell'ex GIL (Cremona)
 Palazzo ex GIL (Gorizia)
 Palazzo ex GIL (Grosseto)
 Palazzo ex GIL (Firenze)
 Palazzo ex GIL (Forlì)
 Palazzo ex GIL (L'Aquila)
 Palazzo ex GIL (Macerata)
 Palazzo ex GIL (Mirandola)
 Palazzo ex GIL (Modena)
 Palazzo ex GIL (Monza)
 Palazzo ex GIL (Potenza) 
 Palazzo dell'ex GIL (Roma)
 Palazzo ex GIL (Senigallia)
 Palazzo ex GIL (Trapani)
 Palazzo ex GIL (Treviso) 
 Palazzo ex GIL (Vicenza)